Sprint kobiet na Mistrzostwach świata w biathlonie 2015 odbył się 7 marca w Kontiolahti. Była to pierwsza konkurencja indywidualna kobiet podczas tych mistrzostw. Do zawodów zgłoszonych zostało 106 zawodniczek, jedna nie wystartowała, zaś dwie wycofały się z rywalizacji w trakcie zawodów. Mistrzostwo zdobyła reprezentantka Francji Marie Dorin Habert, która wyprzedziła Weronikę Nowakowską Ziemniak z Polski oraz Ukrainkę Wałentynę Semerenko. Habert Dorin po raz pierwszy w karierze wygrała zawody zaliczane do klasyfikacji Pucharu Świata. Dla Nowakowskiej-Ziemniak było to pierwsze podium.

25. na mecie Białorusinka Darja Domraczewa zapewniła sobie zwycięstwo w klasyfikacji biegu sprinterskiego. Zawody odbywały się w bardzo trudnych warunkach, przy padającym śniegu oraz porywistym wietrze.

Wyniki

Bibliografia 
 
 

Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2015